Krapkowice – miasto w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim
 Krapkowice – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim
 Krapkowice – stacja kolejowa w Krapkowicach, w województwie opolskim

Zobacz też 
 Dekanat Krapkowice
 Krapkowice Otmęt
 Powiat krapkowicki